Astérix est le nom du héros récurrent d’une bande dessinée de René Goscinny (scénario) et Albert Uderzo (dessin) créée en 1959 mais désigne également :
Astérix, la série de bande dessinée dont il est le personnage central ;
Astérix le Gaulois, le premier album de la série précédemment citée ;
 Astérix le Gaulois, le premier dessin animé autour d’Astérix, réalisé en 1967 par Ray Goossens ;
 Astérix, série de films composée de cinq opus ;
 Astérix : Le Domaine des dieux, film d'animation franco-belge.
 Astérix (série de jeux vidéo), série de jeux vidéo, dont : 
 Astérix (jeu vidéo, 1983), Astérix (jeu vidéo, 1991), Astérix (jeu vidéo, 1992), Astérix (jeu vidéo, 1993) ;
 MV Asterix, porte-conteneurs moderne (d’origine allemande) converti en navire pétrolier ravitailleur pour la Marine royale canadienne, entré en service en .
 Le Parc Astérix est un parc d’attractions situé à Plailly dans l’Oise au nord de Paris et dont le thème principal est celui de la bande dessinée.

 Astérix est une planète imaginaire créée en 1958 par Pierre Dac et Francis Blanche dans le feuilleton radiophonique Signé Furax évoquée dans la troisième saison La lumière qui éteint. Elle est peuplée par les Pignoufs et dirigée par le président Clodomire.

 Le satellite Asterix est le premier satellite artificiel français lancé le .
 (29401) Astérix est un astéroïde.
 Asterix est un genre d’insecte coléoptère de la famille des Histeridae.
 ASTERIX (All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange) est un standard d'échange de données de trafic aérien. Voir ASTERIX_(ATC_standard) (en).